Salcedillo puede referirse a:

 Salcedillo (Palencia), localidad del municipio de Brañosera, provincia de Palencia.
 Salcedillo (Teruel), municipio de la provincia de Teruel.
 Galindo-Salcedillo, localidad del municipio de Valle de Trápaga, provincia de Vizcaya.
 Borleña-Salcedillo, barrio de la localidad de Borleña, Cantabria.